Cálice — utensílio usado para beber líquidos
Cálice (botânica) — parte de uma flor
Cálice (canção) — canção composta por Chico Buarque e Gilberto Gil
Cálice (mitologia) — uma das dezoito Ménades citadas na obra Dionísiacas

Desambiguação